Zickendraht ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Zickendraht (1854–1937), Berliner Porträt- und Genremaler
 Christian Zickendraht, Mitglied des Provinziallandtages der Provinz Hessen-Nassau
 Hans Zickendraht (1881–1956), Schweizer Physiker und Radiopionier